Pomponio è un nomen romano che caratterizza i membri della gens Pomponia si può riferire a:

 Marco Pomponio Rufo, politico romano del IV secolo a.C., tribuno consolare del 399 a.C.
 Manio Pomponio Matone, console 233 a.C.
 Marco Pomponio Matone, console 231 a.C.
 Marco Pomponio Matone, pretore 217 a.C.
 Tito Pomponio Attico (110 a.C.-32 a.C.), cavaliere romano
 Lucio Pomponio, commediografo romano, contemporaneo di Catullo
 Publio Pomponio Secondo (10 circa – dopo il 50), politico e scrittore romano
 Pomponio Mela (fl. I secolo d.C.), geografo e scrittore romano
 Sesto Pomponio, giurista romano del II secolo
 Pomponio Porfirione, grammatico latino del principio del III secolo
 Pomponio Basso, politico romano, console 211
 Pomponio Basso (fl 259-271), senatore e politico romano
 Pomponio Vittoriano (floruit 282), politico romano
 Pomponio Gennariano (floruit 283-289), politico romano

È anche stato usato come nome proprio:

 Giulio Pomponio Leto (1428-1498), umanista italiano
 Pomponio Gaurico (1482 circa – 1530), umanista e storico dell'arte italiano
 Pomponio Palombo (1549-1592), artista italiano
 Pomponio Ceci (? – 1542), cardinale italiano
 Pomponio Algieri, o de Algerio (1531 circa – 1556), studente protestante bruciato vivo dall'Inquisizione a Roma
 Pomponio Cotta (... – 1579), vescovo cattolico italiano
 Pomponio Amalteo (1505-1588), pittore italiano
 Pomponio Allegri (1522-1593), pittore italiano
 Pomponio Torelli (1539-1608), conte di Montechiarugolo
 Pomponio Nenna (1556-1608), compositore italiano

Altro 
 Colombario di Pomponio Hylas, colombario romano del I secolo